Anabathridae är en familj av snäckor. Anabathridae ingår i ordningen Neotaenioglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Anabathridae 20 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Anabathridae